Saperdini — триба жуків з родини вусачів.

Опис 
Надкрила з поздовжніми кілями між плечовим ребром та епіплеврамі. Епістерни задньогрудей дуже широкі, трикутної форми.

Систематика 
У складі триби:

 Cagosima Thomson, 1864 
 Callundine Thomson, 1879 
 Chlorisanis Pascoe, 1867 
 Clavoserixia Breuning, 1954 
 Conizonia Fairmaire, 1864 
 Cristoberea Breuning, 1954 
 Cyaneophytoecia Breuning, 1950 
 Dyenmonus Thomson, 1868 
 Dystomorphus Pic, 1926 
 Elongatoserixia Breuning, 1982 
 Entelopes Guérin-Méneville, 1844 
 Eudaphisia Pic, 1926 
 Eutetrapha Bates, 1884 
 Glenea Newman, 1842 
 Gleneonupserha Breuning, 1949 
 Glenida Gahan, 1888 
 Gracilinitocris Breuning, 1950 
 Hemicryllis Aurivillius, 1922 
 Heteroglenea Gahan, 1897 
 Kabylophytoecia Sama, 2005 
 Leuconitocris Breuning, 1950 
 Linda Thomson, 1864 
 Loboberea Breuning, 1950 
 Malloderma Lacordaire, 1872 
 Mallosia Mulsant, 1863 
 Mallosiola Semenov, 1895 
 Mandibularia Pic, 1925 
 Mecas LeConte, 1852 
 Menesia Mulsant, 1856 
 Menesida Gahan, 1907 
 Metallonupserha Breuning, 1980 
 Micromandibularia Pic, 1936 
 Mystrocnemis Quedenfeldt, 1882 
 Nedytisis Pascoe, 1866 
 Neonitocris Breuning, 1950 
 Neoserixia Schwarzer, 1925 
 Neoxantha Pascoe, 1856 
 Nupserha Thomson, 1860 
 Nupserhoglenea Breuning, 1963 
 Oberea Dejean, 1835 
 Obereopsis Chevrolat, 1855 
 Ossonis Pascoe, 1867 
 Oxylia Mulsant, 1863 
 Pannychella Gilmour, 1962 
 Pannychina Gilmour, 1962 
 Parablepisanis Breuning, 1950 
 Paradystus Aurivillius, 1923 
 Paraglenea Bates, 1866 
 Paramallosia Fuchs, 1955 
 Paramenesia Breuning, 1952 
 Paranitocris Breuning, 1950 
 Paraschoenionta Breuning, 1950 
 Paraserixia Breuning, 1954 
 Parastenostola Breuning 
 Parathyestes Breuning, 1980 
 Pardaloberea Pic, 1926 
 Parentelopes Breuning, 1954 
 Pareutetrapha Breuning, 1952 
 Parobereopsis Breuning, 1956 
 Phytoecia Dejean, 1835 
 Poecilobactris Kolbe, 1897 
 Praolia Bates, 1884 
 Pseudochlorisanis Breuning, 1954 
 Pseudoconizonia Breuning, 1956 
 Pseudoglenea Gilmour & Breuning, 1963 
 Pseudolinda Breuning, 1954 
 Pseudonitocris Breuning, 1961 
 Pseudonupserha Aurivillius, 1914 
 Pseudophytoecia Breuning 
 Pseudoschoenionta Breuning, 1954 
 Pseudothyestes Breuning, 1980 
 Saperda Fabricius, 1775 
 Saperdoglenea Breuning, 1964 
 Savang Breuning, 1963 
 Schoenionta J. Thomson, 1868 
 Scytasis Pascoe, 1867 
 Serixia Pascoe, 1856 
 Serixiophytoecia Breuning, 1950 
 Spinoberea Breuning, 1954 
 Stenostola Dejean, 1835 
 Stibara Hope, 1840 
 Striophytoecia Breuning, 1969 
 Thermistis Pascoe, 1867 
 Thyestilla Aurivillius, 1923 
 Trichonitocris Breuning, 1961 
 Vespinitocris Breuning, 1950 
 Zosne Pascoe, 1866

Див. також 
Вусачі Українських Карпат
Систематика родини Жуків-вусачів
Ляміїни
Вусачі
Церамбікоїдні

Джерела 

Триби комах
Сапердині